Виногра́дова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии  Виноградова, Александра Ивановна (урождённая Петрова; 1878—1899) — русская балерина.
 Виноградова, Алиса Ефимовна (1936—2001) — советская актриса.
 Виноградова, Анастасия (род. 1976 или 1977) — латвийская шашистка.
 
 Виноградова, Валентина Алексеевна (1943—2004) — советская волейболистка.
 
 Виноградова, Евгения Николаевна (1901—1976) — советский химик и педагог, специалист в области полярографии.
 Виноградова, Евдокия Викторовна (1914—1962) — ткачиха, стахановка, многостаночница.
 Виноградова, Екатерина Геннадьевна (род. 1977) — армянская биатлонистка.
 
 Виноградова, Жанна Владимировна (1946—2013) — советский и российский театральный режиссёр.
 Виноградова, Зоре Аблякимовна (1916—1989) — советский биолог.
 Виноградова, Зоя Акимовна (род. 1930) — советская и российская актриса.
 Виноградова, Ираида Владимировна (1936—2004) — советская и российская саамская поэтесса, исполнительница саамских песен, исследователь саамского языка.
 Виноградова, Кира Леонидовна (род. 1937) — советский и российский учёный, ботаник, доктор биологических наук, профессор, специалист в области альгологии.
 Виноградова, Лидия Михайловна (до замужества Цветкова; род. 1925) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Виноградова, Лилия Игоревна (род. 1968) — советская и российская поэтесса.
 Виноградова, Людмила Николаевна (род. 1936) — советский и российский фольклорист и этнолог.
 Виноградова, Марина (род. 1983) — украинская и итальянская хоккеистка на траве.
 
 
 
 
 Виноградова, Полина Владимировна (род. 1993) — российская теннисистка.
 Виноградова, Римма Ивановна (псевдоним Марианна Колосова; 1901—1978) — поэтесса русской эмиграции.
 Виноградова, Руфина Петровна (род. 1933) — советский биохимик и педагог, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
 
 Виноградова, Серафима Петровна (1887—1966) — советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор.
 Виноградова, Софья Александровна (1929—2021) — артистка балета, педагог.
 Виноградова, Татьяна Павловна (1894—1982) — советский патологоанатом.
 Виноградова, Элеонора Алексеевна (1931—2003) — советский и украинский хоровой дирижёр.
 Виноградова, Эмилия Яковлевна (1910—2003) — советский балетмейстер.

Топоним 
 Виноградова — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области России.

См. также